Abduktion har flere betydninger:

 Abduktion (bevægelse) – en fysiologisk bevægelse
 Abduktion (metode) – en syllogisme